

Sigle
laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – dispositivo in grado di emettere un fascio di luce coerente

Cinema e televisione
Dieter Laser – attore tedesco

Illusionismo
Laser – numero dell'illusionista David Copperfield

Musica
Laser – gruppo musicale italiano di rock progressivo
Laser – cantautore italiano di rap e hip hop

Nautica
Laser – classe di imbarcazioni a vela

Botanica
Laser o  laserpicio o  silphion o silfio – pianta estinta del genere Ferula